Заклинський Корнило:
 Заклинський Корнило Гнатович (1857 — 1884) — історик і фольклорист. 
 Заклинський Корнило Романович (1889 — 1966) — педагог, поет, фольклорист, літературознавець, перекладач, культурно-освітній діяч.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок